Ángel Roffo – medico e accademico argentino
 Joseph Roffo – tiratore di fune e rugbista a 15 francese

Pagine correlate 
 Roffi